Renistipula är ett släkte av måreväxter. Renistipula ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Renistipula

es:Renistipula